Porte de Vincennes – jedna z bram Paryża
 Porte de Vincennes – stacja metra w Paryżu